Il singolare  dell'AON Open Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Fabio Fognini non ha difeso il titolo del 2008.

Alberto Martín ha battuto in finale Carlos Berlocq 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Albert Montañés (secondo turno)
  Simon Greul (semifinali)
  Evgenij Korolëv (quarti di finale)
  Alberto Martín (campione)

 Steve Darcis (semifinali)
 Flavio Cipolla (primo turno)
 Daniel Brands (quarti di finale)
 Lamine Ouahab (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

AON Open Challenger 2009